Caianensi – abitanti di Caiana
Caianensi – abitanti di São José de Caiana